Внешность (топология)
 Внешний вид человека